Rapiddammen
Rapidschaak